Rakovac est un toponyme qui peut désigner :

Rakovac, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Rakovac, un village situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Rakovac, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Rakovac, un village situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie ;

Rakovac, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Beočin et dans le district de Bačka méridionale ;
Rakovac, un village situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
Rakovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Rakovac, un village situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
le monastère orthodoxe serbe de Rakovac.